Eddie George peut faire référence à :
 Eddie George (1938-2009), lord et gouverneur de la banque d'Angleterre ;
 Eddie George (1973-), un joueur de football américain.